Пётр Тарасов:
 Тарасов, Пётр Григорьевич (1902—1963) — старший политрук, комиссар 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения г. Москвы, автор воспоминаний о дивизии.
 Тарасов, Пётр Максимович (1911—1997) — капитан, танкист, Герой Советского Союза (1945).
 
 Тарасов, Пётр Прокопьевич (1907—1960) — советский зоолог, охотовед, известный специалист по эпизоотологии чумы.